Horvátország
Glavat lakatlan település Glavat szigetén, Lastovo községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Glavat sziget Dél-Dalmáciában, Korčulától délre